

Toponyme

Allemagne 
Steinach, commune du Bade-Wurtemberg
Steinach, commune de Bavière
Steinach, ville de Thuringe

Autriche 
Steinach am Brenner, commune du Tyrol

Suisse 
Steinach, commune du canton de Saint-Gall

Patronyme 

 Eugen Steinach (en) (1861–1944), physiologiste autrichien